В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1977, який належав до категорії гран-прі, Гаролд Соломон здобув титул, у фіналі перемігши Марка Кокса 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

 Роско Теннер (2-ге коло)

 Едді Діббс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters